Il singolare del torneo di tennis Kiev Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Irakli Labadze che ha battuto in finale Gorka Fraile 6-0, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
 Irakli Labadze (Campione)
 Vladimir Volčkov (primo turno)
 Vadim Kucenko (quarti di finale)

 Jurij Ščukin (primo turno)
 Igor' Kunicyn (quarti di finale)
 Gorka Fraile (finale)
 Fernando Verdasco (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 2002